À Court-Repington (auch À Court Repington oder A’Court Repington) ist der Familienname folgender Personen:

 Charles à Court Repington (1858–1925), britischer Offizier und Kriegsberichterstatter
 Charles Ashe à Court-Repington (1785–1861), britischer General und Parlamentarier
 Charles Henry Wyndham à Court-Repington (1819–1903), britischer Parlamentarier
 Edward Henry à Court Repington (1783–1855), britischer Marineoffizier und Parlamentarier

Siehe auch:
 À Court